— японский аниме-сериал, выпущенный студией Nippon Animation по мотивам сказки Алиса в стране чудес. Первые 26 серий являются экранизацией оригинальной сказки Алисы в стране чудес, в то время, как последние 26 серий затрагивают сюжет сказки Алисы в Зазеркалье. Основным отличием от оригинала служит то, что в аниме Алиса возвращается в настоящий мир в конце каждой серии, таким образом, путешествие в страну чудес — не что иное, как сон.

Сюжет 
Девочка по имени Алиса решает следовать за белым кроликом и попадает в страну чудес. Там она встречает разных невероятных существ, в том числе чеширского кота и злую королеву червей.

Список персонажей 
 — в отличие от Алисы из Диснея, у неё русые волосы и рыжее платье.

 Сэйю: ТАРАКО

 — кролик, следует за Алисой. Впервые встречается с ней, когда та покупает волшебную шляпу в старом магазине. Является племянником белого кролика и хорошо ладит со многими обитателями страны чудес. Однако боится Джаббервоки, который хочет сделать из него рагу.

 Сэйю: Масако Нодзава

 — таинственный полосатый кот, который время от времени помогает Алисе, но с загадками.

 Сэйю: Иссэй Футамата

 — главная злодейка истории. Королева червей, является главной зачинщицей проблем Алисы. Всё время грозит своим подчинённым обезглавливанием, а правонарушителей изгоняет в подземелье. Примечательно, что её внешность самая человечная в стране чудес (не считая Алису)

 Сэйю: Норико Уэмура

Джаббервоки — гигантский дракон, живущий в замке за лесом. Очень не любит незваных гостей, одержим желанием сделать из Бенни рагу. Несмотря на то, что со стороны он кажется сварливым и опасным, он на самом деле добродушный и решает помочь Алисе с её бедами.

 — мудрая гусеница, которая знает о всех событиях, происходящих в стране чудес. Обычно среди грибов курит кальян. Алиса периодически приходит к нему за очередным советом. Между ними в результате складывается крепкая дружба.

 Сэйю: Мукайдоно Асами 

 Сэйю: Сёдзо Иидзука

 

 Сэйю: Кёко Тонгу

 

 Сэйю: Акио Нодзима 

 Сэйю: Ёсико Мацуо

 

 Сэйю: Кумико Мидзукура

Медия

Аниме
Производством занимались студия Nippon Animation, под контролем режиссёров Сугияма Таку и Коси Сигэо, по сценарию Такахаси Ниисан. За музыкальные партии отвечал Короку Рэйдзиро и Кобаяси Идзуми для Японской версии и Кристиан Брюн, для немецкой версии. За дизайн персонажей отвечали Кумата Исаму и 	Мива Такатэру. Транслировался по телеканалу TV Osaka с 26 марта 1983 года по 10 октября 1984 года. Всего выпущены 52 серии аниме. Примечательно, что 26 остальных серий были созданы по заказу западных компаний.

Локализация 
Сериал был лицензирован французской компанией Euro Inter Films. Дублирован на французский, испанский, итальянский, немецкий, нидерландский, португальский и филиппинский языки. Европейский (и в частности — немецкий) дубляж, в отличие от оригинальной японской версии, имел совершенно другую звуковую дорожку, музыку для которой сочинил немецкий композитор Кристиан Брён (). Немецкий саундтрек был написан в стиле диско-поп, состоял из 28-и композиций в версии на виниловых пластинках.

Примечания

Ссылки 

Алиса в Стране чудес
Nippon Animation